Hornito – Comune di Panama
 Hornito - Struttura costruita dalla lava di un vulcano